Life After Death — дебютний студійний альбом американського реп-гурту Natas, виданий 21 листопада 1992 р. лейблом Reel Life Productions. Після виходу платівки лейбл та колектив стали предметом скандалу через 17-річного фана, який помер унаслідок гри в російську рулетку, перебуваючи під дією марихуани під час прослуховування Life After Death.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Natas
Дебютні альбоми 1992